Weben bezeichnet 

ein Verfahren der Textilherstellung, siehe Weben.

davon abgeleitet Verhaltensstörungen bei Tieren in Gefangenschaft, 

siehe Weben (Pferd)
siehe Weben (Elefant)